Беспилотный автомобиль
 Персональный автоматический транспорт

 Беспилотный летательный аппарат

 Железнодорожный транспорт#Беспилотный

См. также 
 Автономный транспорт
 Автопилот#Транспорт